Михаил Ильич Кузьменко (19 ноября 1936 — 29 июня 2019) — украинский учёный и исследователь в области гидробиологии и физиологии растений, специалист по радиоэкологии природных вод, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор биологических наук.

Биография 
Михаил Ильич родился 19 ноября 1936 года в городе Ахтырка Сумской области. В 1951 году он закончил Ахтирскую семилетнюю школу № 9 и поступил в педагогическое училище. С 1956 года Кузьменко работал на казахской целине в Акмолинской области помощником комбайнёра. После расформирования Ахтирского педучилища его переведели в Ржищевское педагогическое училище, которое он закончил c отличием в 1957 году. В 1964 году Михаил Ильич окончил биологический факультет Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко и поступил в аспирантуру.

С 1964 года работает в Институте гидробиологии НАН Украины:
 1964—1967 — обучение в аспирантуре,
 1967—1974 — младший научный сотрудник,
 1974—1976 — старший научный сотрудник
 1976—1985 — заведующий лабораторией радиоэкологии,
 1985 — заместитель директора института,
 с 1985 по 2007 — заведующий отделом радиоэкологии
 с 2007 — ведущий научный сотрудник

С 1983 по 2004 годы возглавлял радиоэкологические исследования внутренних водоёмов Украины. С 1986 по 2004 годы управлял и принимал непосредственное участие в проведении радиоэкологических исследований экосистем водоемов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и наибольших рек Европы: Днепра (1986—2004), Дуная (1988), Волги (1992), Южного Буга (1992).

За годы научной деятельности Михаил Кузьменко подготовил 14 кандидатов наук, двух докторов наук, создав тем самым украинскую научную школу пресноводной радиоэкологии. Основной сферой научных интересов является изучение особенностей поведения искусственных радионуклидов в водных экосистемах и действие хронического радионуклидного загрязнения на биологические системы на разных уровнях организации жизни в природных водах.

Умер в Киеве 29 июня 2019 года.

Библиография и научный вклад 
М. И. Кузьменко — автор и соавтор ≈400 научных работ, в том числе монографий, 3 изобретений, подготовил 14 кандидатов и 2 доктора наук, создал научную школу в области радиоэкологии пресных вод. Удостоен серебряной медали ВДНХ СССР (1987), награжден Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР (1986), Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины (2006).

За весомый личный вклад в развитие украинской науки и укрепления научно-технического потенциала государства в ноябре 2018 награжден Почетной Грамотой Верховной Радой Украины «За особые заслуги перед Украинским народом».

М. И. Кузьменко — член Международного союза радиоэкологии, Международного союза экоэтики, Гидроэкологического общества Украины, редакционной коллегии и научным редактором-составителем раздела «Водная радиоэкология» «Гидробиологичекого журнала».

Автор трудов о жизни природных вод, последствиях антропогенного влияния, которое приводит к массовому развитию синезелёных водорослей — возбудителей цветения воды, результатах исследования обмена веществ у водорослей и процесса формирования качества воды в водоёмах.

Список основных научных работ

 Вода міняє колір. — К.: Наук.думка, 1977. — 122 с.
 Миксотрофизм синезелёных водорослей и его экологическое значение.- К.:Наук. думка. — 1981. — 212 с.
 Экотоксикологические и радиоэкологические проблемы атомных и тепловых электростанций в условиях дефицита водных ресурсов. — К.: Наук.думка. — 1989. — 38 с. (соавторы: Романенко В. Д., Брагинский Л. П.).
 Екологія виставляє рахунок. — К.: Видавництво т-ва «Знання» України, 1991. — 32 с.
 Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на ЧАЭС. — К.: Наук.думка. — 1992. — 194 с.(соавторы: Романенко В. Д., Евтушенко Н. Ю., Волкова Е. Н. и др.).
 Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. — К.: Наук.думка. — 1992. — 267 с.(соавторы: Евтушенко Н. Ю., Сиренко Л.А и др.).
 Содержание стронция-90 и цезия-137 в гидробионтах Волги, Днепра и Дуная //Гидробиол. журн.- 1993.- Т. 29, N 5. — С.53-60 (соавторы: Паньков И. В., Волкова Е. Н.).
 Tritium monitoring in water reservoirs: the Ukrainian sample // Proceedings of the IAWQ-IWSA Joint Specialist Conference "Reservoir Management and Water Supply — an Integrated System (Theory, practice, new developments and complex solutions), 19-23 May 1997, Prague, Czech Republic. — Czeske Budejovice: Tiskarna Josef Posekany, 1997. — Vol. 2. — P. 273—281 (co-author: GUDKOV D.I.).
 Радиоэкологические проблемы водоёмов Украины // Гидробиол.журн. — 1998. — Т.34, № 6. — С.95-119.
 Гидроэкологический русско-украинско-английский словарь — справочник. К. — Демиур.- 1999.- 262 с. (соавторы: Брагинский Л. П., Ковальчук Т. В., Романенко А. В.).
 Радиоэкология природних вод на стыке тысячелетий //Гидробиол.журн. — 2000. — Т.36, № 2. С.60-76 (соавтор Г. Г. Поликарпов).
 Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра. — К.: Видавництво «Логос», 2000. — 102 с. (співавтори: Романенко В. Д., Євтушенко М. Ю., Линник П. М. та ін.).
 Радіонукліди у водних екосистемах України. Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонти зони відчуження // К.: Чорнобильінтерінформ. — 2001. — 318 с. (співавтори: Романенко В. Д., Деревець В. В., Волкова О. М. та ін.).
 Radioactive contamination of aquatic ecosystem within the Chernobyl NPP exclusion zone: 15 years after accident // In: Protection of the Environment from Ionising Radiation. * The Development and Application of a System of Radiation Protection for the Environment. — IAEA-CSP-17. — Vienna: IAEA, 2003. — P. 224- 231 (co-author: GUDKOV D.I., DEREVETS V.V., NAZAROV A.B.).
 Hydrobionts of the Chernobyl NPP exclusion zone: Radioactive contamination, doses and effects // Contributed Papers of the International Conference on the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation, 6-10 October 2003, Stockholm, Sweden. — IAEA-CN-109. — Vienna: IAEA, 2003. — P. 106—109 (co-author: GUDKOV D.I., DEREVETS V.V., NAZAROV A.B. et.al.).
 Aquatic ecosystems within the Chernobyl NPP exclusion zone: The latest data on radionuclide contamination and absorbed dose for hydrobionts // In: Equidosimetry — Ecological Standartization and Equidosimetry for Radioecology and Environmental Ecology / F. Brechignac and G. Desmet (Eds.), Series C: Environmental Security — Vol. 2. — Dordrecht: Springer, 2005. — P. 333—342 (co-author: GUDKOV D.I., DEREVETS V.V., NAZAROV A.B.).
 Dose rates and effects of chronic environmental radiation on hydrobionts within the Chernobyl exclusion zone // In: Radiation Risk Estimates in Normal and Emergency Situations / A.A. Cigna and M. Durante (Eds.). — Dordrecht: Springer, 2006. — P. 69-76 (co-author: GUDKOV D.I., NAZAROV A.B., SHEVTSOVA N. et.al.).
 Гидроэкологические уроки аварии на Чернобыльской АЭС//Гидробиол.журн. — 2006, Т.42, № 4. — С.3-37 (соавторы: Романенко В. Д., Гудков Д.И, Кленус В. Г. и др.).
 Абіотичні чинники водних екосистем. Екол. енциклопедія: у 3-х Т. — К.: ТОВ «Центр екол. Освіти та інформації», 2006. — Т.1. — С.7.
 Гідробіологія. Енциклопедія сучасної України. — К.: Ін-т.енциклопедичних досліджень НАНУ. 2006. — Т.5. — С.596-597.
 Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах. — К.: Наукова думка. — 210. — 263 с. (співавтори: Гудков Д.І., Кірєєв С.І., Беляєв В. В. та ін.).
 Гідроекологія: терміни, абревіатури. — К.: Наукова думка. — 2018. — 50 с.

Ссылки 
 http://hydrobio.at.ua/publ/4-1-0-7
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2008-04/a5-n4.pdf

Гидробиологи СССР
Гидробиологи Украины